Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Brett Steven che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Aleksandar Kitinov 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Luke Jensen (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Fernon Wibier (primo turno)

 Leander Paes /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Brett Steven (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997